Zebrzydowski – nazwisko polskie

Osoby noszące nazwisko Zebrzydowski:
 Andrzej Zebrzydowski – biskup krakowski, kujawski, chełmski i kamieniecki
 Florian Zebrzydowski – hetman nadworny, kasztelan lubelski i oświęcimski
 Jan Zebrzydowski – miecznik koronny i pułkownik
 Michał Zebrzydowski – wojewoda krakowski i starosta 
 Mikołaj Zebrzydowski (ujednoznacznienie)